sternit – drażniący bojowy środek trujący
 sternit – skleryt brzuszny pierścienia ciała stawonogów